Forestburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forestburg (New York)
 Forestburg (South Dakota), im Sanborn County
 Forestburg (Texas)

und in Kanada:
 Forestburg (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta